La dissociazione è un processo chimico
La dissociazione è un processo mentale, spesso con rilievo psicopatologico
La dissociazione è un concetto metodologico utilizzato in neuropsicologia
La dissociazione è una concetto giuridico sancito in Italia dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980